David Sneddon ist der Name folgender Personen:
* David Sneddon (Fußballspieler) (1936–2020), schottischer Fußballspieler und -trainer
 David Sneddon (Billardspieler) (* ≈ 1936), schottischer Billardspieler
 David Sneddon (Musiker) (* 1978), schottischer Musiker